Roman Jaroslavovyč Čajka (ukr. Роман Ярославович Чайка) je ukrajinski novinar, televizijski voditelj i glazbenik rođen u Ljvivu 31. prosinca 1968. godine.

Povezani članci
Mykola Knjažyckyj
Olena Bilozerska
Georgij Gongadze 

Ukrajinski novinari